Con il nome Bernardino da Polenta sono noti i seguenti personaggi:

Bernardino da Polenta, signore di Cervia (1297-1313)
Bernardino I da Polenta, signore di Ravenna (1346-1347)
Bernardino II da Polenta, signore di Ravenna (1389-1400)